Тайскирхен-им-Иннкрайс () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Рид-им-Иннкрайс.  Население составляет 2404 человека (на 27 ноября 2007 года). Занимает площадь 34,53 км². Официальный код  —  41231.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йохан Вайратмюллер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии